

Biografia 

Inizia a praticare jujitsu nella palestra di Cento, la sua città natale, nel 2006 sotto la guida del Maestro Silvano Rovigatti. Nel 2008 decide di cambiare dojo e si trasferisce a Pieve di Cento (attuale c.s.r. jujitsu SHINSEN) allenandosi con il maestro Michele Vallieri e Sara Paganini. Ottiene la cintura nera 1º dan nel 2010 ed il 2º nel 2013. Entra a far parte della nazionale giovanile di Jūjutsu nel 2013 assieme a Matteo Melloni per la categoria duo system misto.

Risultati Sportivi 
 4 volte campione nazionale nel duo system misto U21 (2013, 2014, 2015, 2016)
 2 volte bronzo mondiale nel duo system misto U21 (2015, 2017)
 campionessa del mondo nel duo system show misto U21 (2017)